Виста-Алегри-ду-Алту ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Рибейран-Прету. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жаботикабал. Население составляет 5597 человек на 2006 год. Занимает площадь 95,297 км². Плотность населения — 58,7 чел./км².

История 
Город основан в 1919 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 131.945.527,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 25.325,44 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,816 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сан-Паулу